Фёдор Иванович Литвинов:
 Литвинов, Фёдор Иванович (1917—2000) — советский военный лётчик, совершивший воздушный таран.
 Литвинов, Фёдор Иванович (1906—1968) — советский военный деятель, полковник.